Lukatricks właściwie Rafał Łukaszczyk (ur. 7 sierpnia 1976), znany również jako Jajonasz – polski raper i producent muzyczny.

W latach 90. XX w. związał się na krótko z katowickim zespołem Kaliber 44. Efektem współpracy był debiutancki album formacji Księga Tajemnicza. Prolog, który ukazał się w 1996 roku. Na płycie znalazło się szereg utworów wyprodukowanych przez Łukaszczyka. W 1997 roku wystąpił gościnnie na drugim albumie zespołu Wzgórze Ya-Pa 3 pt. Centrum. Rok później wystąpił na albumie producenckim Ośki zatytułowanym Kompilacja (1999). W międzyczasie współtworzył trio HaiHaieR. Grupa wystąpiła gościnnie na dwóch albumach producenckich DJ 600V – Szejsetkilovolt (1999) oraz V6 (2001).

W 2000 roku współpracował ponownie z formacją Wzgórze Ya-Pa 3, rapował na płycie Precedens oraz na debiutanckim albumie producenckim Igora „IGSa” Sobczyka – Ekspedycje. W 2004 roku wraz z Gano, Joką i HST utworzył zespół pod nazwą Czarne Złoto. W 2005 roku grupa wystąpiła na albumie Emisja spalin Abradaba. Po nielicznych koncertach projekt został zarzucony.

Także w 2005 roku Jajonasz wystąpił na drugiej płycie duetu WSZ & CNE pt. Jeszcze raz. Z kolei w 2007 roku wystąpił w utworze „Mój Śląsk” formacji Styl V.I.P., który ukazał się na płycie Wyjść na prostą. W 2009 roku zostały wznowione prace nad projektem Czarne Złoto, który ostatecznie został przekształcony w album producencki Łukaszczyka. 12 czerwca 2010 roku ukazała się płyta Czarne złoto. Nagrania zostały wydane przez Gopside tctx. Gościnnie na płycie wystąpili m.in. Fokus, Joka, Abradab, Gutek, Eldo oraz O.S.T.R. Album dotarł do 25. miejsca listy OLiS. W 2011 roku Lukatricks wraz z formacją Warszafski Deszcz wystąpił w utworze „Te rzeczy się dzieją”, który znalazł się na drugiej płycie duetu Moral/Gano – Przeminęło z dymem.

Dyskografia 

 Albumy

 Inne

Teledyski

Filmografia

Uwagi

Przypisy 

Polscy producenci hip-hopowi
Polscy raperzy
Urodzeni w 1976
Ludzie urodzeni w Katowicach